Faisal Al Enezi (Kuvaitváros, 1988. június 11. –) kuvaiti labdarúgó, az Al-Salmiya csatára.

1988-ban született személyek
Kuvaiti labdarúgók
A 2015-ös Ázsia-kupa labdarúgói
Labdarúgóhátvédek
Élő személyek